A Google a következőkre utalhat:
 Google LLC amerikai vállalat
 Google kereső